Влади́мир Ушако́в:
 Ушаков, Владимир Александрович (род. 1947) — советский и российский историк-американист, профессор СПбГУ.
 Ушаков, Владимир Алексеевич (1903—1986) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации (1943).
 Ушаков, Владимир Георгиевич (род. 1952) — российский математик, доктор физико-математических наук, заслуженный профессор МГУ, профессор факультета ВМК МГУ.
 Ушаков, Владимир Николаевич (род. 1946) — российский математик и механик, член-корреспондент РАН (1997).
  Примечания